Второй Чемпионат мира по регби проходил в Англии и ряде других стран Европы с 3 октября по 2 ноября 1991 года. Несмотря на то, что формальным хозяином турнира считалась Англия, матчи проходили также в Ирландии, Шотландии, Уэльсе и Франции. Чемпионат выиграла сборная Австралии, обыгравшая в финале команду Англии.

Участники 

8 мест из 16 автоматически получили четвертьфиналисты прошлого чемпионата мира — Новая Зеландия, Франция, Уэльс, Австралия, Фиджи, Ирландия, Англия и Шотландия.

Остальные 8 путёвок были разыграны в 4 континентальных отборочных турнирах. В европейском квалификационном турнире участвовало 14 сборных, турнир проводился по сложной, многоступенчатой схеме. Два победителя — Италия и Румыния завоевали путёвки на чемпионат мира. В африканской зоне круговой турнир среди четырёх команд выявил победителя — сборную Зимбабве, которая и получила путёвку на чемпионат. В зоне Океании квалифицировались команды Западного Самоа и Японии, опередившие по ходу группового турнира сборные Тонга и Республики Корея. В зоне Америки были квалифицированы три команды — Аргентины, США и Канады.

Стоит заметить, что, несмотря на проведение квалификационного турнира, состав участников первенства оказался таким же, как и на первом чемпионате мира, за единственным исключением — Западное Самоа заняло место сборной Тонга.

В турнире вновь не приняла участие одна из сильнейших регбийных сборных планеты — команда ЮАР из-за санкций мирового сообщества, связанных с режимом апартеида. В турнире также не участвовала сборная СССР из-за сложной внутриполитической обстановки.

Регламент турнира 

16 команд-участников были поделены на 4 группы, по 4 команды в каждой. За победу в матче начислялось 2 очка, за ничью — одно и ноль очков — за поражение. Две лучшие команды из группы выходили в четвертьфинал, далее соревнования шли по системе с выбыванием.

Города и стадионы 
Из 32 матчей турнира 8 прошли во Франции, по 7 — в Англии и Уэльсе, по 5 — в Ирландии и Шотландии.

Матчи в группе А принимали английские города Лондон, Отли, Глостер и Лестер; в группе B — ирландские города Дублин, Белфаст и шотландский Эдинбург; в группе C — валлийские города Кардифф, Лланелли, Понтипул и Понтиприт; в группе D — французские Тулуза, Гренобль, Байонна, Безье, Брив-ла-Гайард и Ажен.

Матч открытия Англия — Новая Зеландия прошёл 3 октября на лондонском стадионе «Туикенем».

Четвертьфиналы состоялись в Эдинбурге, Дублине, Париже и Вильнёв-д'Аске; полуфиналы — в Эдинбурге и Дублине. Матч за 3 место прошёл 30 октября в Кардиффе на стадионе «Кардифф Армс Парк», финал — 2 ноября на лондонском стадионе «Туикенем».

Результаты

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Итоги 
Вновь, как и 4 года назад, в финале команда южного полушария обыграла европейскую сборную, хотя состав финалистов был другим. Главной сенсацией турнира стало выступление команды Западного Самоа, которая сумела обыграть в групповом турнире бронзового призёра прошлого первенства сборную Уэльса (попытки занесли То’о Ваэга и Сила Ваифале, реализации провёл Мэтью Ваэа), дать бой будущим чемпионам австралийцам и пробиться в плей-офф. Успешно выступили и канадцы, также вышедшие из группы. Принципиальнейший матч на стадии одной четвёртой финала между командами Франции и Англии закончился победой англичан, несмотря на то, что матч проходил на переполненном парижском стадионе Парк де Пренс. Впрочем, в финале родные стены не помогли уже англичанам.

Максимальное число очков в одном матче — 55 — набрала Ирландия в матче против Зимбабве. Наибольшее число очков за весь турнир принёс своей команде ирландец Ральф Кайс — 68.

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионатов мира по регби

Чемпионат мира по регби 1991